Суперкубок Румунії з футболу 2018 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 липня 2018 року між чемпіоном Румунії клубом ЧФР (Клуж-Напока) і володарем кубка Румунії клубом КС Університатя (Крайова).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2018
Румунія
Липень 2018
2018 у румунському спорті